Németország
 Budapester Straße, utca Berlinben
 Budapester Straße, utca Drezdában
 Budapester Straße, utca Hamburgban
 Ausztria
 Budapester Straße, főút Ausztriában Bécs és Nickelsdorf között (B10)